Szent Egyed-bazilika Bártfán (más néven Szent Egyed-templom)
 Szent Egyed-templom Erfurtban
 Szent Egyed-templom Prágában
 Szent Egyed-templom Peresznyén